New Salem kan syfta på:

New Salem, Massachusetts
New Salem, North Dakota
New Salem, Pennsylvania